Веденяпин — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Веденяпин, Алексей Васильевич (1804—1847) — русский военный деятель, декабрист.
 Веденяпин, Александр Алексеевич (1845 — ?) — инженер-генерал Российской императорской армии, член Военного совета Российской империи.
 Веденяпин, Аполлон Васильевич (1803—1872) — русский военный деятель, естествоиспытатель, декабрист.
 Веденяпин, Виктор Валентинович (род. 1949) — профессор Московского физико-технического института.
 
 Веденяпин, Дмитрий Юрьевич (род. 1959) — русский поэт и переводчик.
 Веденяпин, Павел Михайлович (род. 1958) — российский тележурналист.
 Веденяпин, Пётр Александрович (1884—1955) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Веденяпин-Штегеман, Михаил Александрович (1879—1938) — член боевой организации и член ЦК партии эсеров.

Веденяпина 
 Веденяпина, Мария Александровна (род. 1957) — директор Российской государственной детской библиотеки.

Топоним 
 Веденяпин — хутор, Курский район, Ставропольский край

См. также 
 Веденяпины